Somregel (afgeleide), de somregel bij het nemen van de afgeleide
De somregel bij goniometrie, zie Goniometrie#Verdere omrekenregels
Somregel (kansrekening), de somregel voor de vereniging van gebeurtenissen